

Religione 
Martire – colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione.

Persone 
 Domenico Martire (1634-1705) – presbitero e storico italiano
 Emilio Martire (1984) – attore cinematografico e attore teatrale italiano
 Francesco Martire (1826-1887) – politico italiano
 Gea Martire (1959) – attrice italiana
 Valerio la Martire (1981) – scrittore italiano